Puchar Świata w kolarstwie górskim w sezonie 2009 to 19. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował trzy konkurencje: cross-country, zjazd i four-cross. W każdej z konkurencji rozegrano po osiem zawodów. Pierwsze zawody odbyły się 11 kwietnia 2009 roku w południowoafrykańskim Pietermaritzburgu, a ostatnie 20 września 2009 w austriackim Schladming.

Pucharu Świata w cross-country bronili: Kanadyjka Marie-Hélène Prémont wśród kobiet oraz Francuz Julien Absalon wśród mężczyzn, w downhillu: Brytyjka Rachel Atherton wśród kobiet oraz Sam Hill z RPA wśród mężczyzn, w four-crossie: Holenderka Anneke Beerten wśród kobiet oraz Hiszpan Rafael Álvarez wśród mężczyzn.

Wyniki

Cross-country

Downhill

Four-cross

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
  

2009 w kolarstwie
Puchar Świata w kolarstwie górskim